Ibental bezeichnet

 das Tal des Ibenbaches im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 einen Ortsteil von Amtzell im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg